The Lineup – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1954 al 1960
Crimine silenzioso (The Lineup) – film statunitense del 1958 diretto da Don Siegel
The Lineup – programma televisivo statunitense trasmesso dal 2005 al 2007 su Fox News Channel

Pagine correlate 
 Lineup